Belagerung von Stettin steht für:

 Belagerung von Stettin (1677), die Belagerung von Stettin 1677 im Laufe des Nordischen Kriegs von 1674 bis 1679
 Belagerung von Stettin (1713), die Belagerung von Stettin 1713 im Laufe des Großen Nordischen Kriegs von 1700 bis 1721